El término hormiguerito pechirrayado puede referirse a:

 hormiguerito pechirrayado; el nombre común del ave Dysithamnus striaticeps en Honduras y Nicaragua.

 hormiguerito pechirrayado; el nombre común del ave Myrmotherula longicauda en Colombia.